Брент Меткалф (;  14 липня 1986, Флінт, штат Мічиган) — американський борець вільного стилю.
 Едріен Меткалф (; 2 березня 1942 — 2 липня 2021) — британський легкоатлет, спринтер, олімпійський призер, тележурналіст.
 Лорі Меткалф (;  16 червня 1955, Карбондейл, Іллінойс) — американська акторка.
 Ральф Меткалф (; 29 травня 1910 — 10 жовтня 1978) — американський легкоатлет, спринтер, олімпійський чемпіон.
 Роберт Меткалф (;  7 квітня 1946, Бруклін, США) — інженер, винахідник.